Tethysbaena är ett släkte av kräftdjur. Tethysbaena ingår i familjen Monodellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Tethysbaena